Бернардин Сиенский (, в миру ), также известный как просто Бернардин, ( — ) — католический святой, покровитель работников сферы Связи с общественностью, францисканский миссионер и итальянский священник, вместе с Иоанном Капистранским основавший бернардинскую ветвь францисканцев (бернардинцев, обсервантов).

Биография

От рождения до священничества 

Бернардин родился в 1380 году в дворянской семье Альбизески в итальянском городке Масса-Мариттима (Тоскана), где его отец в то время был губернатором. Оставшись сиротой в шесть лет, был воспитан набожной тётей. По завершении образования он уходит из дома, и начинает своё служение милосердия в больницах. Во время изучения гражданского и канонического права в Сиене, он работает в больнице Санта-Мария делла Скала (). Когда в городе в 1400 году началась эпидемия чумы, вместе с 12 юношами принял на себя руководство госпиталем и в течение 4 месяцев с риском для жизни помогал больным, облегчая их страдания. Затем взял на себя заботу о больной тётке, а после её смерти стал проводить время в посте и молитвах. Согласно преданию, во время одной из таких молитв ему явился образ страдающего на кресте Христа, после чего раздал все своё имущество бедным и 8 сентября 1402 года в возрасте 22 лет вступил в орден францисканцев; через год принес монашеские обеты в одном из францисканских монастырей Сиены, однако вскоре перешел в монастырь францисканцев-обсервантов с более строгим уставом в мест. Коломбиано. 8 сентября 1404 г. он стал священником, но на протяжении последующих 12 лет воздерживался от проповедей, продолжая вести уединенную жизнь.

Странствующий проповедник 
В 1416 г. начал свои пешие странствия, проповедуя в каждом городе и каждой деревне на своем пути (первая публичная проповедь, снискавшая ему известность, состоялась в 1417 в Милане).

За своё более чем 30-летнее служение Святой Бернардин проповедовал по всей Италии, тем самым сыграв важнейшую роль в христианском духовном пробуждении XV века. Его успех можно назвать выдающимся, так как поговорить с ним приходили гигантские толпы народа. Атаковал грех содомии, в то время начавший поражать некоторые слои итальянского общества:

О, Италия, насколько ты более разложена, нежели другая страна! Иди к германцам и послушай те лестные вещи, что говорятся об итальянцах! Они говорят, что нет на свете более содомитского народа, чем итальянцы.

От Папского суда до кончины 
В 1427 году он предстал в Риме перед судом, обвиняемый в ереси, однако сумел впечатлить папу Мартина V своей проповедью, и судебное преследование было прекращено, Бернардин был найден невиновным в ереси. 80 дней он проповедовал ежедневно, причем в то время нормальная проповедь длилась около часа, а его речи перед толпой могли продолжаться иной раз и до четырёх часов кряду.

В том же самом году ему предложили сан епископа Сиенского, однако он отклонил предложение, ссылаясь на стремление своё продолжать подвижничество и евангелическую активность. В 1431 году он посещает с проповедью Тоскану, Ломбардию и Анкону, просле чего возвращается в Сиену, как раз успевая туда, чтобы предотвратить войну с Флоренцией. Также в 1431 году он отклонил предложение епископства Феррарского и в 1435 году он не принимает сан епископа Урбино.

После его смерти незамедлительно последовали сообщения о чудесах и Бернардин был канонизирован в 1450 году папой римским Николаем V, всего через шесть лет после своей кончины. Его день поминовения назначен Римско-католической церковью на 20 мая, день его смерти.

Покровительство 

Святой Бернардин является патроном всей рекламной деятельности, массовых коммуникаций и PR, к нему обращаются в молитвах католики при возникновении проблем с дыхательной системой. В честь него назван округ Сан-Бернардино в Калифорнии, крупнейший по площади на территории континентальных штатов США.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Бернардин Сиенский в Православной Энциклопедии

Францисканцы Италии
Католическое духовенство Италии
Католические святые
Христианские святые XV века
Персоналии:Сиена
Выпускники Сиенского университета
Святые францисканцы